О́льга Никола́евна Рома́нова:
 Романова, Ольга Николаевна (1895—1918) — великая княжна.
 Романова, Ольга Николаевна (1822—1892) — великая княжна.